Michel Vanderborght ist der Name von

* Michel Vanderborght (Widerstandskämpfer) (1925–2010), belgischer Widerstandskämpfer   
 Michel Vanderborght (Hockeyspieler) (* 1949), belgischer Hockeyspieler